Tobrilus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Tobrilus i familjen Tripylidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tripyloididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Tobrilus